Le  ou patacon pisao, appelé aussi  ou , est un plat à base de morceaux de banane plantain verte aplatis et frits.

L'histoire de cette nourriture est toujours liée aux aspects suivants : l'état du sol, du climat et de l'histoire. Il est appelé créole, étant le résultat du mélange de cuisines espagnoles et indiennes. C'est un plat typique créé à l'époque de la Grande Colombie. Son nom provient de l'ancienne monnaie coloniale appelée de la même manière (patacón) dans les années 1733. Les Antilles espagnoles, l'Amérique Centrale (excepté pour le Panama et le Costa Rica) et le Venezuela l'appellent «  ». Les Haïtiens le nomme « bannan peze ».

Notes et références 
 

Cuisine colombienne
Spécialité à base de banane plantain

de:Kochbanane#Verwendung